La palabra enquiridión (<  < ) forma parte del título de muchas obras notables en la historia de la literatura académica o teológica. Usada aisladamente puede referirse, entre otras obras, a:

 Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum.— Recopilación del magisterio de la Iglesia Católica a la que es frecuente también referirse por el nombre de su primer compilador, Heinrich Joseph Dominicus Denzinger;
 Enchiridion indulgentiarum.— Compendio de todas las indulgencias vigentes publicado por la Penitenciaría Apostólica;
 Enchiridion militiis Christiani.— Manual del caballero cristiano, obra de Erasmo de Róterdam;
 Enchiridion de los tiempos, cronología escrita por Alonso Venero en 1526;
 Enchiridion Leonis Papae.— Libro de magia publicado primeramente en Maguncia en 1633.
 Enquiridión .— Pequeño manual con consejos éticos estoicos compilado por Flavio Arriano, un alumno de Epicteto, en 135.